Een verkeersweg:
 N399 (België)
 N399 (Frankrijk)
 N399 (Nederland), zie Provinciale weg 399
 N399 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing